Баста може значити:

Географія 

 Баста (Греція)
 Баста (Шотландія)

Персоналії 

 Джорджо Баста (1544–1607), італійський генерал
 Душан Баста (1984), сербський футболіст
 Баста (музикант), 1980